Lohrhaupten ist

 ein Ortsteil der Gemeinde Flörsbachtal, siehe Lohrhaupten
 ein historisches Amt der Grafschaft Rieneck, später der Grafschaft Hanau, siehe Amt Lohrhaupten